Buckmaster ist der Familienname folgender Personen:

 Briana Buckmaster (* 1982), kanadische Schauspielerin, Sängerin und Drehbuchautorin
 Ernest Buckmaster (1897–1968), australischer Maler
 Maurice Buckmaster (1902–1992), britischer Nachrichtendienstoffizier
 Owen Buckmaster, 2. Viscount Buckmaster (1890–1974), britischer Jurist und Peer
 Paul Buckmaster (1946–2017), englischer Komponist und Arrangeur
 Simon Buckmaster (* 1961), britischer Motorradrennfahrer
 Stanley Buckmaster, 1. Viscount Buckmaster (1861–1934), britischer Jurist und Politiker der Liberal Party
 Tristan Buckmaster (* 1985), australischer Mathematiker
 Walter Buckmaster (1872–1942), britischer Polospieler